De tweede editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als "Winston-Salem Open", werd van 20 tot en met 25 augustus 2012 gespeeld in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

John Isner prolongeerde zijn titel in het enkelspel door in de finale Tomáš Berdych te verslaan via een 11-9 zege in de tiebreak van de derde set.
In het dubbelspel won het duo Santiago González / Scott Lipsky de titel door in de supertiebreak Pablo Andújar & Leonardo Mayer te verslaan met 10-2.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Winston-Salem
ATP-toernooi van Winston-Salem